Чуканов Андрій Ігорович — старший лейтенант Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 Чуканов Анатолій Олексійович — український радянський велосипедист, олімпійський чемпіон, почесний громадянин Луганська.
 Чуканов Ігор Анатолійович — російський хокеїст, захисник.
Прізвища